KIL est un sigle qui peut désigner :
 Kongsvinger Idrettslag Toppfotball ou Kongsvinger IL Toppfotball ou KIL, un club norvégien de football basé à Kongsvinger.

 Kil, une localité de Suède ;
 Kil, une commune suédoise.